Nameless steht für:

 Hugo Nameless (* 1998), deutscher Rapper, siehe Fruchtmax & Hugo Nameless
 Nameless – Total Terminator, US-amerikanischer Spielfilm von 1991
 The Nameless, spanischer Horrorfilm von 1999